

Localidades

Morenci (Arizona)
Morenci (Michigan)

Desambiguações de topônimos